Karin Friedrich peut désigner :
 Karin Friedrich (journaliste) (1925 - 2015)
 Karin Friedrich (historienne) (1963)